Kierzkowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Kierzkowo, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia)..
 Kierzkowo, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Kierzkowo, condado de Gdańsk, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Kierzkowo, condado de Wejherowo, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Kierzkowo, condado de Koszalin, en el Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia)
 Kierzkowo, condado de Szczecinek, en el Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).